Marie Tudorovna může být:

 Marie Tudorovna (1496–1533) – provdaná francouzská královna
 Marie I. Tudorovna (1516–1558) – vládnoucí královna anglická a irská a provdaná královna španělská, neapolská a sicilská
 Marie Tudorovna (Hugo) – romantická divadelní hra Victora Huga Marie Tudor z roku 1833.